Osoby o tym nazwisku:
 Birgitta Ohlsson – szwedzka polityk,
 Erik Ohlsson – szwedzki gitarzysta
 Erik Ohlsson – szwedzki strzelec, olimpijczyk
 Garrick Ohlsson – amerykański pianista
 Kristina Ohlsson – szwedzka autorka kryminałów, politolog
 Olof Ohlsson – szwedzki piłkarz
 Sven Ohlsson – szwedzki piłkarz